Søren Andersen può riferirsi a:

 Søren Andersen (1925-1998), calciatore danese che partecipò ai Giochi della XV Olimpiade
 Søren Andersen (1937-1960), calciatore danese
 Søren Andersen (1948-), pallamanista danese che partecipò ai Giochi della XXI Olimpiade
 Søren Andersen (1970-), ex calciatore danese
 Søren Andersen (1970-) , chitarrista danese del gruppo Electric Guitars
 Søren Kragh Andersen (1994-), ciclista danese